Koseze (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Koseze (Vodice, Slovenija), naselje u općini Vodice, Slovenija